Ephemerellomyces är ett släkte av svampar. Ephemerellomyces ingår i ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Ephemerellomyces